Srdce pro Václava Havla může být:

 Srdce pro Václava Havla – vosková plastika z roku 2012, autoři Lukáš Gavlovský a Romana Švejda.
 Srdce pro Václava Havla (Kurt Gebauer) – kovová plastika z roku 2016, autor Kurt Gebauer.
 Srdce pro Václava Havla (happening) – vzpomínková akce na bývalého disidenta, umělce a prezidenta Václava Havla.